Per-Olof Olsson kan syfta på:
Per-Olof Olsson, svensk arkitekt
Per-Olof Olsson (simmare), svensk simmare och ingenjör

Se även
Pär-Olof Ohlsson
Per Olsson

Namnförgreningssidor